Kraft (německy síla) nebo Krafft může znamenat:

příjmení osob
 Adam Kraft (kolem 1455–1460 až 1509), německý pozdně gotický sochař
 Antonín Kraft (1749–1820), violoncellista a hudební skladatel českého původu, otec Mikuláše
 Barbara Krafftová (Maria Barbara Steiner; 1764–1825), rakouská malířka portrétů
 Christopher C. Kraft Jr. (1924–2019), americký letecký inženýr a manažer NASA
 Emil Kraft (1865–1931), rakouský politik
 Eva Frodl-Kraftová (1911–2011), rakouská kunsthistorička
 Hannelore Kraftová (* 1961), německá politička 
 Jaroslav Kraft (1940–2007), český paleontolog, otec Petra
 Karel Kraft (1926–2015), český učitel, esperantista
 Mikuláš Kraft (1778–1853), violoncellista a hudební skladatel českého původu
 Milan Kraft (* 1980), český hokejista
 Milan Kraft (1955), český hokejista
 Petr Kraft, český paleontolog, syn Jaroslava
 Randy Steven Kraft (* 1945), americký sériový vrah
 Richard von Krafft-Ebing (1840–1902), německo-rakouský psychiatr, neurolog, sexuolog
 Robert Kraft (1859–1916), německý spisovatel dobrodružných příběhů
 Sammi Kane Kraft (1992–2012), americká filmová herečka a baseballistka
 Stefan Kraft (* 1993), rakouský skokan na lyžích

jiný význam
 Kraft Foods, potravinářský koncern, nyní Mondelez International
 Kraft Nabisco Championship, golfový turnaj

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení